Hierbabuena hace referencia a varios artículos:

Botánica
 Mentha aquatica
 Mentha arvensis
 Mentha longifolia
 Mentha pulegium
 Mentha spicata, hierbabuena común o menta verde
 Mentha suaveolens
 Hierbabuena silvestre

Lugares
Playa de la Hierbabuena, en Barbate (Cádiz)

Además
 Yerba Buena